Союз-Л (индекс  — 11А511Л, «Л» — лунная) — советская трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса из семейства Р-7.

Является модификацией ракеты-носителя «Союз» и была предназначена для испытательных полётов с выведением на круговую орбиту космических пилотируемых кораблей типа «Союз» серии «Космос».

С помощью «11А511Л» были запущены три опытных корабля «Т2К» (ЛК, Л3, Лунный корабль) в рамках советской лунно-посадочной программы для высадки на поверхность Луны космонавтов. Всего было произведено 3 успешных запуска с 1970 года по 1971 год.

РН «Союз-Л» разрабатывалась и изготавливалась в куйбышевском филиале № 3 ОКБ-1 (ныне — ЦСКБ-Прогресс) под руководством Дмитрия Ильича Козлова и Сергея Павловича Королёва.

История создания

Основные отличия

Список всех запусков ракеты-носителя «Союз-Л» 
Все запуски ракеты-носителя «Союз-Л» производились с космодрома Байконур, со стартовой площадки № 31/6.

См. также 
 Р-7 (семейство ракет-носителей)
 Союз (ракета-носитель)
 Советская лунная программа

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 
 

Ракеты-носители СССР